Le Diable recomposé est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria revient en Arnolite. Elle découvre les 2 krylfes (animaux volants qu'elle avait rencontrés dans l'album Chant d'étoile) prisonniers dans un bocal d'un marchand. Elle délivre les 2 krylfes qui lui racontent l'incendie de la maison de son fils Sacham. 
Aria décide de rejoindre son fils et se rend au centre d'informations de la ville où elle découvre un message qui lui est destiné. Ce message lui permet de retrouver Sacham qui fait une rechute de sa maladie congénitale soignée une première fois dans l'album La Griffe de l'ange. 
Aria aide Sacham à lutter contre sa maladie mais ils doivent fuir car une troupe de tueurs le recherche pour tuer le diable qu'il est accusé d'être devenu.

Publication 
 Spirou

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2010
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2010